Plaats in Indonesië
 Tertek (Pare), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Tertek (Tulungagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java